Nemea kan syfta på:
 Nemea, antik stad på Peloponnesos i Grekland
 Nemea, Dimos Nemea, nutida stad på Peloponnesos i Grekland 
 Dimos Nemea, kommun på Peloponnesos i Grekland
 Nemea (distrikt), distrikt i Liberia
 Nemea (djur), ett släkte av fjärilar
 Archaía Neméa, by på  Peloponnesos i Grekland